Bussy-le-Repos ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 22,68 km² und  Einwohner ().

Geschichte 
Der Ort wurde erstmals als „Bruxeium“ im Jahr 1123 erwähnt.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Grand Est
Ersterwähnung 1123